Вторая лига Украины по футболу 2018/2019 — 27-й сезон Второй лиги, который прошел с 21 июля 2018 года по 2 июня 2019 года.

Состав участников 

  — вылет из Первой лиги Украины
  — новые команды, не игравшие в предыдущем сезоне на профессиональном уровне и выступавшие в Любительском чемпионате Украины

Примечания

 Клубы которые по итогам прошлого сезона повысились в классе: «Агробизнес», «Днепр-1», «Металлист 1925», «Прикарпатье».
 Перед началом сезона статус профессиональных клубов потеряли или были расформированы следующие клубы: «Арсенал-Киевщина», «Днепр», «Ингулец-2», «Металлург», «Судостроитель», «Скала».
 Вместо ФК «Львов», игравшего в прошлом сезоне, будет выступать «Верес».
 Перед началом сезона ФК «Черкасский Днепр» переименован ФК «Черкащина-Академия».

Регламент 
Чемпионат Украины по футболу во второй лиге 2018/2019 поделен на две подгруппы по 10 команд, в каждой подгруппе участники играют между собой в три круга (27 туров). По итогам сезона 2 (по 1 из каждой группы) лучшие команды выходят в Первую лигу, а еще две (по 1 из каждой группы) поборются за выход в стыковых матчах с участниками которые займут 13-14 место в первом дивизионе; Две (по 1 из каждой группы) последние команды вылетают в любительский чемпионат. Чемпион и серебряный призер второй лиги определяется в матче на нейтральном поле между командами, которые заняли 1 место в турнирной таблице группы А и Б. Бронзовыми призерами становятся обе команды, занявшие 2 место в своих группах.

Региональное распределение

Географическое распределение команд

Тренеры и капитаны

Тренерские изменения

Группа А

Турнирная таблица 

|
|
|
|
|
|
|

Приоритет: 1) очки; 2) разница голов; 3) Забитые голы; 4) Рейтинг честной игрыПримечания:
 Согласно решению КДК ФФУ от 15 ноября 2018 года за шестую замену в матче 16-го тура: «Верес» — «Чайка», команде «Верес» засчитывается техническое поражение (0:3), а команде «Чайка» — техническая победа (3:0).

Результаты матчей

Лидеры по турам

Индивидуальные достижения

Лучшие бомбардиры

Группа Б

Турнирная таблица 

|
|
|
|
|
|
|

Приоритет: 1) очки; 2) разница голов; 3) Забитые голы; 4) Рейтинг честной игры

Результаты матчей

Лидеры по турам

Индивидуальные достижения

Лучшие бомбардиры

Плей-офф

За звание абсолютного чемпиона 
Согласно регламенту соревнований, чемпион и серебряный призер второй лиги определяется в матче на нейтральном поле между командами, которые заняли 1 место в турнирной таблице группы А и Б.

Финал

За место в Первой лиге 
Согласно регламенту соревнований, между 13-14 командой Первой лиги и 2-ми командами группы А и Б Второй лиги предусмотрено плей-офф за место в Первой лиге.

Жеребьевка состоялась 20 мая.

Первые матчи

Ответные матчи

Лауреаты сезона 
Лучший тренер — Игорь Столовицкий («Кремень»).
Лучший футболист —  («Минай»).
Лучший бомбардир —  («Кремень»).

Награды ПФЛ для каждого тура

Ежемесячные награды

Статистика сезона

Общая

Индивидуальная 
 Самый молодой игрок: Сергей Якобчук («Подолье») — 16 лет и 90 дней
 Самый возрастной игрок: Николай Лиховидов («Реал Фарма») — 52 года и 281 день
 Самый молодой автор забитого мяча: Богдан Порох («Николаев-2») — 18 лет и 83 дня
 Самый cтарший автор забитого мяча: Сергей Пономаренко («Чайка») — 34 года и 313 дней

Список игроков, забивавших три мяча в одной игре

Экипировка команд 
Список производителей экипировки для команд второй лиги в сезоне 2018/19

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Профессиональной футбольной лиги

Вторая лига Украины по футболу
Украина
Футбол на Украине в сезоне 2018/2019